Hôtel des Douanes peut faire référence à :
 la Hôtel des Douanes de Rouen (disparu en 1944) ;
 la Hôtel des Douanes de Bordeaux ;
 la Hôtel des Douanes de Chambéry.